C2C steht für:

 c2c, eine britische Eisenbahngesellschaft
 C2C (Band), ein französisches DJ-Kollektiv
 C2C (Seekabelsystem), ein Seekabelsystem im Pazifik
 cam-to-cam, Kommunikation mit Webcams
 Car-to-Car, eine dezentrale Verkehrstelematiktechnologie unter Anwendung miteinander kommunizierender Straßenfahrzeuge
 Coast to Coast Walk, ein Fernwanderweg durch Nordengland
 Consumer-to-Consumer, eine elektronische Geschäftsbeziehung zwischen Privatpersonen
 corner to corner, ein Häkelmuster
 Cradle to Cradle, ein Kreislaufwirtschaftskonzept
 Cradle to Cradle (Organisation), eine deutsche Nichtregierungsorganisation
 Cradle to Cradle Certified, ein Produktstandard
 Sea to Sea Cycle Route, ein Radfernweg in Großbritannien

C2C